Триніті (округ, Каліфорнія)
 Триніті (округ, Техас)